Серге́й Васи́льевич Васи́льев (1827—1862) — российский актёр, один из талантливейших актёров московского театра.

Биография 
Сергей Васильев родился в Москве а. Он рано лишился отца и воспитывался в Воспитательном доме. В 1839 году начал брать уроки актерского мастерства в Московском театральном училище.

В 1844 году был принят в труппу Малого театра. Поначалу играл в водевилях, постепенно с развитием русской социально значимой драматургии перешёл на остро драматические роли.

До 1853 года Васильев сыграл 150 ролей в водевилях и только семь в русском классическом репертуаре.

16 ноября 1859 года в Малом театре в бенефис Сергея Васильевича Васильева была впервые поставлена пьеса А. Н. Островского «Гроза». Васильев исполнил роль Тихона.

Островский в одной застольной речи заявил, что в Васильеве «он нашёл самого желанного исполнителя, одного из тех исполнителей, которые редко выпадают на долю драматических писателей, и о которых они мечтают, как о счастии».

Пров Садовский назвал Васильева не только прекрасным Хлестаковым, но и «единственным».

Сергей Васильевич вынужден был уйти со сцены из-за прогрессирующей слепоты. Слепнуть он начал в 1855 году, его роли стали постепенно переходить актёру Рассказову, а последний раз на сцену вышел в роли Морковкина 27 января 1861 года, когда ему, уже слепому, был дан прощальный бенефис — См. статью Д. Коропчевского в «Ежегоднике Императорских театров» (1895—1896 годов).

17 июня 1862 года Сергей Васильевич Васильев умер. Похоронен на Ваганьковском кладбище (6 уч.).

Семья 
Был женат на актрисе Екатерине Николаевне Васильевой (Лавровой). Их дочери Надежда (в замужестве Танеева; 22.10(3.11).1852 — 4.11.1920) и Вера (по мужу Попова; 11(23).12.1854 — 11(24).7.1905) пошли по стопам родителей и продолжили актёрскую династию.

Младший брат Павел Васильевич Васильев по примеру старшего, тоже стал актёром, работал в Малом и Александринском театрах.

Творчество 
 водевиль «Простушка и воспитанная» Д.Т. Ленского;
 водевиль «Что имеем не храним» С.П.Соловьева;
 1852 — «Ревизор» Н. В. Гоголя — Шпекин; Хлестаков;
 1853 — «Не в свои сани не садись» А. Н. Островского — Бородкин;
 1853 — «Утро молодого человека» А. Н. Островского — Лисавский;
 1853 — «Бедная невеста» А. Н. Островского — Милашин;
 1854 — «Бедность не порок» А. Н. Островского — Разлюляев;
 1854 — «Не так живи, как хочется» А. Н. Островского — Вася;
 1855 — «Свадьба Кречинского» А. В. Сухово-Кобылина — Нелькин;
 1859 — «Гроза» А. Н. Островского — Тихон (премьера — 16 ноября 1859 года в бенефис Васильева)

Примечания

Ссылки 
 

Выпускники Театрального училища им. М. Щепкина
Похороненные на Ваганьковском кладбище